Assedio di Tortona (1155)
 Assedio di Tortona (1734)